Titova cesta je ime več cest, ki so (bile) poimenovane po Josipu Brozu - Titu:
 Titova cesta, Ljubljana
 Titova cesta, Maribor
 Titova cesta, Radenci
 Titova cesta, Senovo
 Titova cesta, Velenje

Glej tudi 
 Cesta maršala Tita, Jesenice
 Titov trg
 Titova ulica
 Trg maršala Tita

Josip Broz - Tito